Са́рия́рви () — озеро на территории Салминского сельского поселения Питкярантского района Республики Карелия.

Общие сведения 
Площадь озера — 0,5 км². Располагается на высоте 38 метров над уровнем моря.

Форма озера лопастная, продолговатая. Берега каменисто-песчаные.

В южную оконечность озера втекает ручей, текущий из озера Ахвенлампи ().

В юго-западной стороне озеро короткой протокой соединяется с озером Мериярви (), откуда берёт начало ручей Туленоя (), который возле посёлка Ряймяля втекает в реку Эняйоки.

По центру озера имеется один безымянный остров, который условно делит озеро на две практически равных части.

Вдоль северного берега озера проходит трасса  («Олонец — Питкяранта — Леппясилта»), по которой расстояние до ближайшего посёлка Мансила составляет 7 км к югу от озера.

Код водного объекта в государственном водном реестре — 01040300211102000014299.

Название озера переводится с финского языка как «озеро с островами».

См. также 
 Озёра Карелии

Примечания 

Бассейн Эняйоки
Озёра Питкярантского района